Cachimbo — instrumento para fumar
 Peixe-cachimbo — nome dado a várias espécies de peixes teleósteos do género Syngnathus
 Alterosas (região de Betim) — região de Minas Gerais, Brasil

Desambiguação